Негре́до ():
 Негредо — муниципалитет в Испании в составе автономного общества Кастилия — Ла-Манча.
 Альваро Негредо Санчес (род. в 1985) — испанский футболист, нападающий.

См. также 
 Нигредо (значения)